Фа́йловий ме́неджер — комп'ютерна програма, що надає інтерфейс користувача для роботи з файловою системою та файлами.

Дозволяє виконувати найчастіші операції з файлами: створення, відкриття/програвання/запуск/перегляд, редагування, переміщення, перейменування, копіювання, вилучення, зміну атрибутів та властивостей, пошук файлів та призначення прав.

Існує два види файлових менеджерів — навігаційні та ортодоксальні. Основна їх відмінність одне від одного — у ортодоксальних є дві панелі, реалізовано відповідну модель роботи.

Двопанельні файлові менеджери 

 DOS
 Norton Commander
 DOS Navigator
 Volkov Commander
 PIE Commander
 DOS Shell
 Microsoft Windows
 Directory Opus
 DOS Navigator
 FAR Manager
 FreeCommander
 Frigate
 Just Manager
 Nomad.NET
 Total Commander
 NexusFile
 Unreal Commander
 ViewFD
 Altap Salamander
 File Navigator
 POSIX (GNU/Linux, BSD и т. д.)
 Midnight Commander
 Demos Commander
 Krusader
 Worker
 GNOME Commander
 Tux Commander
 Beesoft Commander
 AmigaOS
 Class Action
 Directory Opus
 DosControl
 FileMaster
 FileQuest
 Symbian OS (Series 60)
 Griffon
 Symbian Commander
 Багатоплатформні
 Kitot
 Cloud Commander
 Double Commander
 MuCommander
 Mad Commander
 J2ME
 MiniCommander

Навігаційні файлові менеджери 

Microsoft Windows
Провідник Windows () — вбудований у операційну систему Windows
 Directory Opus
 Mac OS X
 Finder
 Path Finder
 POSIX (GNU/Linux, BSD і т. п.)
 Dolphin — файловий менеджер середовища KDE
 Nautilus (файловий менеджер) — файловий менеджер середовища GNOME
 Thunar — файловий менеджер середовища Xfce
 Symbian OS (Series 60)
 SeleQ
 FileMan
 BeOS
 OpenTracker

Огляд функцій

Див. також 
 FTP-менеджер
 Доунлоуд-менеджер
 Диспетчер файлів

Примітки 

 
Програмне забезпечення